Tresse steht für:
 Bandstreifen oder Borten zum Besatz von Kleidungsstücken (z. B. als Dienstrangabzeichen, meist im Plural Tressen), siehe Tresse 
 ein sehr dicht gewebtes festes Gewebe zur Filtration, siehe Drahtgewebe (Filtration) 
 die französische Bezeichnung für Butterzopf
 Haarflechte zur Haarverlängerung

Tresse heißen

geographische Objekte:
 Trezze, eine kleine Insel in der Lagune von Venedig

Personen:
 Arthur Tresse, französischer Mathematiker

Siehe auch:
 Trese
 Tress